Silbergasse steht für:

 Silbergasse (Bozen), Via Argentieri, Straße der Stadt Bozen. Südtirol, Italien
 Silbergasse (Wien), Gasse in Unterdöbling, Wien 19
 Silbergasse (Wilhelmsfeld), Gemeindeteil von Wilhelmsfeld im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Silberstraße (Begriffsklärung)